ОКВС — аббревиатура:

 Объединённое командование вооружёнными силами — Организации Варшавского договора.
 Отдельный корпус внутренней стражи — Российской империи.